Gotra (clan)
 Gotra (geslacht), een geslacht van gewone sluipwespen